De 15 kilometer massastart voor mannen tijdens de Olympische Winterspelen 2018 vond plaats op 18 februari 2018 in het Alpensia Biathlon Centre in Pyeongchang. Regerend olympisch kampioen was de Noor Emil Hegle Svendsen. Svendsen moest ditmaal genoegen nemen met de bronzen medaille.

Tijdschema

Uitslag

Bronvermelding 
  Startlijst
  Uitslag

Mannen massastart